Detta är en lista över sjöar i Säffle kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Säffle kommun.

Lista

Säffle kommun
 Lista